Aube
 Aube (Orne)